Hólmsá ist der Name mehrerer Flüsse in Island. Das isländische Wort hólmur bedeutet "kleine Insel".

 Hólmsá (Fláajökull), entspringt aus dem Gletscher Fláajökull
 Hólmsá (Kúðafljót), ein rechter Nebenfluss des Kúðafljót
 Hólmsá (Elliðavatn), ein Zufluss zum Elliðavatn bei Reykjavík